

Geografia 
 Francia
 Messimy – comune nella regione Alvernia-Rodano-Alpi
 Messimy-sur-Saône – comune nella regione Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 Adolphe Messimy – politico francese